Alžběta Dánská je jméno několika žen královského rodu z historie Dánska:

 Alžběta Dánská (1485) – dcera dánského krále Jana I., manželka braniborského kurfiřta Joachima I.
 Alžběta Dánská (1524–1586) – dcera dánského krále Frederika I. (1471–1533), první manželka meklenburského vévody Ulricha III. (1527–1603)
 Alžběta Dánská (1573–1625) – dcera dánského krále Frederika II. (1471–1533), manželka prince brunšvicko-wolfenbüttelského Jindřicha Julia (1564–1633)
 Alžběta Dánská (1935) – dánská princezna, členka dánské královské rodiny, sestřenice dánské královny Markéty II.